Linsbauer steht für:

 Karl Linsbauer (1872–1934), österreichischer Botaniker
 Ludwig Linsbauer (1869–1940), österreichischer Botaniker